Libertador es una de las parroquias del municipio Baralt del estado venezolano de Zulia. Es conocida por la población de Mene Grande pionera de la industria petrolera, con el pozo Zumaque I.

Ubicación
La parroquia Libertador se encuentra ubicada entre la parroquia  Pueblo Nuevo al norte, el estado  Trujillo al este, las parroquias  General Urdaneta y  Marcelino Briceño al sur y las parroquias  General Urdaneta y  San Timoteo al oeste.

Historia 
Mene Grande fue fundado hace varios siglos como una ciudad agrícola. Sin embargo para 1913 comenzó la exploración en busca de yacimientos petrolíferos en la zona.
El pozo Zumaque I se perforó en diciembre de 1914 en la zona más obvia para encontrar un yacimiento, un cerro con menes de petróleo en la base (un anticlinal como lo presentan en los libros). En su cenit el pozo Zumaque I produjo hasta 250 barriles diarios y es conocido como el primer pozo perforado para obtener petróleo en Venezuela. 
Para el año 2010 el pozo se encuentra simbólicamente activo, con una placa conmemorativa del descubrimiento y de la nacionalización de la industria petrolera en 1976, para propósitos operacionales es conocido como MG - 1, descubridor del campo Mene Grande.

Mene Grande creció como un campo petrolero administrado en un principio por la Gulf, luego pasó a manos de Shell.
Mene Grande fue pionero de la lucha sindical en Venezuela, creando un sindicato en 1925 y la primera huelga, dicho sindicato fue masacrado por el gobierno de Juan Vicente Gómez, por lo que hubo que esperar 11 años antes de que surgiera el SOEP en Cabimas.

En 1976 Mene Grande fue la sede del acto de nacionalización de la industria petrolera en Venezuela, en el pozo Zumaque I cerro la Estrella, acto presidido por el entonces presidente de la república Carlos Andrés Pérez, por el que los activos de Shell pasaron a ser Maraven.

En 1989 con la creación del municipio Baralt, la alcaldía se estableció en San Timoteo.

En 1996 el campo pasó a manos de la compañía española Repsol, la cual en 2007 pasó a ser una empresa mixta con PDVSA Petroquiriquire, dicho nombre es derivado de la tribu aborigen que existió en Maturín, Estado Monagas, al oriente del país, cuyo campo también es explotado por PDVSA en conjunto con REPSOL.

Geografía 
La parroquia Libertador se encuentra en un valle en la unión entre la serranía de Ziruma y el comienzo de la cordillera de los Andes, por lo que es una ruta transitada. Tiene una altitud de 60 msnm y presenta colinas bajas como el cerro la Estrella y el cerro la Teta. El límite sur de la parroquia es el río Motatán de los negros que lo separa de las parroquias General Urdaneta y Marcelino Briceño, sus tributarios como el río San Juan abarcan toda la parroquia, creando tierras irrigadas para la agricultura y la ganadería.

Zona Residencial 
En su crecimiento Mene Grande se ha fusionado con la vecina población de Pueblo Nuevo, constituyendo la mayor concentración urbana del municipio Baralt.
Mene Grande cuenta con estadio de Sóftbol, un estadio de fútbol (donde juega el Baralt FC), iglesia, escuelas, liceos, hospital y demás infraestructura.
A diferencia de la mayoría de los pueblos de la COL, sus calles están ordenadas como rectángulos, teniendo así ordenamiento urbano.
Los demás pueblos son rurales dedicados al turismo de los balnearios de sus ríos o a la actividad agropecuaria.

Poblaciones
Dentro de la parroquia Libertador se encuentran las poblaciones de:

Mene Grande: Capital de la Parroquia
km 8
La Tigra
San Pedro
San Joaquín
 San Juan
La Curva
Santa Rosa

Economía 
La economía de la parroquia se basa en la industria petrolera con los centenares de pozos del campo Mene Grande. La parroquia también tiene una importante actividad agropecuaria, donde se cría ganado vacuno y se cultivan plátanos, aguacates, piñas, entre otros frutos. Además está el turismo, con los balnearios como el río San Juan, y las visitas al pozo Zumaque I.

Deportes 
Cuenta con un equipo de fútbol en la Segunda División de Venezuela, Baralt Fútbol Club. Además del club de softball Vencedores De Baralt que participa en la liga especial.

Vialidad y transporte 
Los principales accesos a Mene Grande son las carreteras San Pedro - Lagunillas, y el Venado - Agua Viva, existen además vías que llevan a pueblos más pequeños como La Leona, La Tigra, km 8 y a San Timoteo la capital del municipio.
A Mene Grande llegan rutas de transporte desde Lagunillas, Valera y El Venado.

Clima

Sitios de referencia 
 Cerro La Estrella y Pozo Zumaque I (MG - 1), lugar donde se perforó el primer pozo petrolero en Venezuela.

Enlaces externos 
Alcaldías

Libertador
Mene Grande
Epónimos de Simón Bolívar